Naczelny Sąd Administracyjny
 National Security Agency